Riviera Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Riviera Beach (Florida)
 Riviera Beach (Maryland)
 Riviera Beach (Texas)